NGC 826-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Driehoek
 NGC 826-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Driehoek